Василий Осокин:
 Осокин, Василий Васильевич (1894—1960) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Осокин, Василий Иванович (1916—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Осокин, Василий Николаевич (1919—1981) — русский советский литератор, искусствовед.